Эриокоттиды  — семейство молеподобных бабочек надсемейства Tineoidea. Состоит из 70 видов.

Описание 
Мелкие бабочки с длинными ногами. Самки обладают длинным яйцекладом. На голове имеются многочисленные взъерошенные и тонкие заострённые волоски, оцеллии отсутствуют, на брюшке нет светлых колец. Голова лишь незначительно уже груди, широкая. На голенях и лапках есть ряды шипиков. Гусеницы живут в верхнем почвенном слое, где питаются корнями растений. Взрослые бабочки появляются поздней осенью.

Палеонтология 
Единственный известный ископаемый представитель семейства найден в балтийском янтаре.

Систематика 
70 видов (в основном в субтропиках Евразии). Большинство видов живут в Старом Свете, но несколько видов рода Crepidochares недавно обнаружили в Колумбии и Венесуэле (Davis, 1990). В Европе 7—8 видов из 2 родов (Deuterotinea и Eriocottis). В мировой фауне около 17 родов в двух подсемействах (Compsocteninae и Eriocottinae).

 Alavona
 Compsoctena — около 50 видов от Южной Африки до Тайваня
 Crepidochares — 5 видов
 Cronodoxa
 Dacryphanes
 Deuterotinea Rebel, 1901 — 5 видов
 Эриокоттида казанская (Deuterotinea casanella (Eversmann, 1844))
 Eccompsoctena
 Eriocottis Zeller, 1847 — 10 видов
 Eucryptogona — 1 вид в Австралии
 Galaria
 Melasiniana
 Tetracladessa
 Thapava
 Tissa
 Torna
 Toxaliba

Примечания

Литература 
 Будашкин Ю. И. К биологии и экологии Deuterotinea casanella Ev. (Lepidoptera, Eriocottidae) в Крыму // Энтомологическое обозрение 1989. Т. LXVIII, вып. 2. С. 276—277.
 Загуляев A. K., 1988. Злаковые стеблевые моли. (Lepidoptera: Семейства Ochsenheimeriidae и Eriocottidae). Фауна СССР. Выпуск № 135: 1—301.
 Davis D. R. 1990. First report of the family Eriocottidae from the New World, with descriptions of new taxa. Proceedings of the Entomological Society of Washington 92: 1—35.
 Zaguljaev A. K. 1995. New and little known moths (Lepidoptera: Eriocottidae, Alucitidae, Thyridae) of the fauna of Russia and neighbouring territories. VIII. — Энтомологическое обозрение 74(1): 105—119.

Ссылки 
 
 
 
 

Чешуекрылые
Семейства насекомых